Петкуны  — топоним:

Белоруссия 
 Петкуны — деревня, Слободковский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Петкуны — деревня, Тетерковский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Петкуны — деревня, Перебродский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Петкуны — озеро в Миорском районе Витебской области